Грибоедово — название населённых пунктов в России:

 Грибоедово — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Грибоедово — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Грибоедово — деревня Долгоруковского района Липецкой области.
 Грибоедово — село в городском округе Саранска Республики Мордовия.
 Грибоедово — село в Иссинском районе Пензенской области.

См. также 
 Грибоедов (значения)